La ópera Nitteti, con libreto de Metastasio, puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:

Nitteti (Anfossi)
Nitteti (Bertoni)
Nitteti (Bianchi)
Nitteti (Carvalho)
Nitteti (Cocchi)
Nitteti (Conforto)
Nitteti (Curcio)
Nitteti (Fischietti)
Nitteti (Gatti)
Nitteti (Giordani)
Nitteti (Hasse)
Nitteti (Holzbauer)
Nitteti (Jommelli)
Nitteti (Mazzoni)
Nitteti (Monza)
Nitteti (Myslivecek)
Nitteti (Pavesi)
Nitteti (Piccinni)
Nitteti (Rispoli)
Nitteti (Sarti)
Nitteti (Sacchini)
Nitteti (Traetta)

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo:Óperas tituladas "Nitteti".

Óperas en italiano